Па́рское се́льское поселе́ние — муниципальное образование Родниковского района Ивановской области

Административный центр — село Парское.

География 
Поселение расположено на юго-западе Родниковского района. Территория отличается благоприятными климатическими условиями, чистотой воды и воздуха, богатством растительного мира  и красотой памятников культурно-исторического наследия, природы.

История 
Парское сельское поселение образовано 25 февраля 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 50-ОЗ. 10 декабря 2009 года на основании Закона Ивановской области № 136-ОЗ в состав Парского сельского поселения включено упразднённое Малышевское сельское поселение.

Парское — одно из старейших сёл Ивановской области. Первое упоминание о нём встречается свыше 600 лет назад, именно здесь проводились знаменитые Парские ярмарки. В Парском встречались купцы из разных уголков России. Ярмарка изменила образ жизни жителей Парского. Вокруг торговой площади, размещавшейся в центре села, выросли двухэтажные деревянные дома, в которых сами хозяева занимали одну-две комнаты. В конце лета комнаты на несколько дней заселялись торговцами, кладовые первого этажа заполнялись товарами, а в дворовых постройках размещали лошадей и повозки. За полторы–две недели ярмарки можно было заработать больше, чем за всё лето в поле, выращивая овес и рожь. Основными товарами были пряжа и готовые ткани. Местные жители продавали на ярмарке изделия своего ремесла и сушёные белые грибы, которые пользовались особым спросом.

В 2009 году Парское отметило свое 610-летие.  

Одной из достопримечательностей села Парское является родник, давший жизнь селу. Источник включён в родниковое кольцо Ивановской области. Нескончаемым потоком едут сюда люди за живительной водой родника.

На территории поселения находятся 7 церквей, 5 из которых действующие.

В конце XVIII века в селе Парское был построен Предтеченский (летний) храм. К 1863 году было завершено строительство зимней Вознесенской церкви. В настоящее время этот храмовый комплекс является объектом культурного наследия федерального значения.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входят 46 населённых пунктов. Крупные населённые пункты – деревня Котиха, село Сосновец, село Парское, деревня Малышево, село Мелечкино, село Болотново.

Инфраструктура 
Социальная структура поселения представлена следующими объектами: две средние общеобразовательные школы; три начальные школы–сад; один детский сад; семь учреждений культуры; пять библиотек; два кабинета врача общей практики (село Сосновец и село Парское); шесть фельдшерско-акушерских пунктов, один краеведческий музей.

Большое значение для развития муниципального образования, его жизнедеятельности имеет наличие сельскохозяйственных предприятий и инфраструктура. В Парском сельском поселении успешно осуществляют свою деятельность четыре сельскохозяйственных производственных кооператива: СПК «Возрождение»,СПК «Большевик», СПК «Искра», «СПК «Родниковский», семь крестьянско-фермерских хозяйств. Развито племенное животноводство, выращивание элитных сортов картофеля и зерновых культур.

В населённых пунктах поселения оказывают услуги населению 17 магазинов, 4 отделения связи; одно отделение Сбербанка.

На территории поселения находятся 7 обелисков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В 2010 году были установлены три памятные доски людям, много сделавших для процветания своей «малой родины»: Бредову Михаилу Яковлевичу, Староверову Константину Иосифовичу, Борисову Николаю Ивановичу.

Примечания

Ссылки 
 Парское сельское поселение на сайте Родниковского района 

Муниципальные образования Родниковского района
Сельские поселения Ивановской области